

Geografia

Irão 
Rey (Irã) ou Ray  — cidade
Condado de Rey

Estados Unidos 
 Ray (Arizona) — cidade abandonada
 Ray (Dacota do Norte) — cidade
 Condado de Ray — no Missouri

França 
 Ray-sur-Saône — comuna do Franco-Condado

Pessoas 
 John Ray — naturalista inglês 
 Ray J — músico norte-americano

Outros 
 Ray (álbum) — da banda japonesa L'Arc-en-Ciel
 Ray (DC Comics) — super-herói de banda desenhada
 Ray (filme) — de 2004, dirigido por Taylor Hackford

Desambiguações de prenomes
Desambiguações de sobrenomes
Desambiguações de topônimos